Дагестанский государственный университет народного хозяйства (ДГУНХ) — высшее учебное заведение Дагестана, готовящее специалистов для различных отраслей народного хозяйства. 

В университете обучается более 10 тысяч человек на 6 факультетах. Преподавательский состав насчитывает свыше 850 человек, 42 из которых доктора наук, 478 — кандидаты наук.

История 
Университет основан в 1991 году постановлением Совета министров Дагестанской АССР от 19 февраля 1991 г. №19 с целью подготовки кадровой базы для набирающей обороты рыночной экономики.

С момента создания ДГУНХ ректором был Гамид Ахмедович Бучаев. Под его руководством университет существенно увеличил материально-техническую базу и стал лучшим вузом Дагестана.

Факультеты 
 Информационные технологии и управление
 Иностранные языки
 Бухгалтерский учёт, анализ и аудит
 Финансово-экономический
 Налоговый
 Землеустроительный
 Бизнес-колледж

Руководители

Примечания

Ссылки 
 Сайт ДГУНХ

Появились в 1991 году в России
1991 год в Дагестане
Нар